Le Robert du meilleur film de famille ou pour enfants est une récompense de cinéma danoise récompensant le meilleur film danois familial lors des Roberts.

Palmarès 

Roberts
Récompense de cinéma pour le meilleur film